Dries van Kuijk (pseudoniem Colonel Tom Parker), de manager van Elvis Presley
 Tom Parker (acteur), Amerikaans acteur
 Tom Parker (musicus), Brits musicus
 Tom Parker (voetballer), Brits voetballer
Tom Parker (zanger), Britse zanger